Новоколпаково — село в Алейском районе Алтайского края России. Входит в состав Большепанюшевского сельсовета.

География 
Расположено в центральной части края, в лесостепной зоне, у реки Алей.

 Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм.

История 
Основано в 1862 году.
В 1928 году село Ново-Колпаково состояло из 229 хозяйств. Центр Ново-Колпаковского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 году основное население — русские.
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Инфраструктура 
Отделение почтовой связи 658108.
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «подъезд к с. Новоколпаково» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0124) протяжённостью 12,1 километров.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района